DWE steht für:
 Deggendorfer Werft und Eisenbau Gesellschaft
 Dessau-Wörlitzer Eisenbahn, siehe Bahnstrecke Dessau–Gohrau-Rehsen
 Deutsche Wohnen & Co. enteignen
 Doppler-Wind-Experiment  der Raumsonde Cassini-Huygens, siehe Cassini-Huygens#Doppler-Wind-Experiment (DWE)
 Deutsches weißes Edelschwein, siehe Deutsches Edelschwein
 Dämmerungswohnungseinbruch, siehe Liste polizeilicher Abkürzungen#D

Dwe bezeichnet:
 ein Silbenzeichen der mykenischen Linearschrift B
 den Buchstaben Ꚁ (D°) der altkyrillischen Schrift

Siehe auch:
 DWE 4

Abkürzung